Micheline Kahn peut désigner : 

 Micheline Kahn (1889-1987), harpiste française ;
 Micheline Kahn (1950-1994), actrice française.